Плоштіна () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Лопетарі.
 Плоштіна () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Вринчоая.
 Плоштіна () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Мелінешть.
 Плоштіна () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративно підпорядковується місту Мотру.